Sidonienstraße steht für:
 Sidonienstraße (Dresden)
 Sidonienstraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)
 Sidonienstraße (Werdau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Werdau

Siehe auch: